SM U-36 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej
 SM U-36 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej SM U-21; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36
 SM U-36 – niemiecki okręt podwodny typu U-43 z okresu I wojny światowej SM U-47; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-36

Zobacz też 
 U-36

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich